

Patronyme 

 Alpheus Hyatt (1871-1908), naturaliste américain,
 David Hyatt, développeur américain,
 John Wesley Hyatt (1837-1920), chimiste américain, inventeur du celluloïd,
 Gilbert Hyatt (1761-1832), colon loyaliste de la région de Sherbrooke (Canada),
 Gilbert Hyatt (1938-), ingénieur américain,
 Thaddeus Hyatt (1816-1901), industriel et abolitionniste américain.

Prénom 

Alpheus Hyatt Verrill (1838-1902), explorateur et naturaliste américain.

Autres 
 Hyatt est un groupe hôtelier international ;
 Hyatt est un sous-marin d'attaque de la Marine chilienne.

Voir aussi 
  
 
 

Homonymie de patronyme